Příjmení Weingartner nese více různých osobností:

 Felix Weingartner (1863–1942) – rakouský hudební skladatel, dirigent a hudební publicista
 Josef Weingartner (1885–1957) – římskokatolický kněz, kunsthistorik a památkář
 Wendelin Weingartner (* 1937) – rakouský politik
 Marlene Weingärtnerová (* 1980) – německá tenistka